Gornja Lomnica je lahko:

Gornja Lomnica, naselje v Srbiji  
Gornja Lomnica, naselje na Hrvaškem